Cedralensi – abitanti di Cedral (Maranhão)
Cedralensi – abitanti di Cedral (San Paolo)